Coex steht für:
 Hylesia coex, Falter aus der Unterfamilie der Pfauenspinner

Coëx steht für:
 Coëx, französische Gemeinde im Département Vendée

COEX steht für:
 COEX Mall, Einkaufszentrum in Seoul

Siehe auch:
 Coex-Folie, ein Verbundwerkstoff
 COEX-System, psychotherapeutischer Begriff 

Abkürzung